Департа́мент Авельяне́да  () — департамент в Аргентине в составе провинции Рио-Негро.

Территория — 20 379 км². Население — 35 323 человека. Плотность населения — 1,7 чел./км².

Административный центр — Чоэле-Чоэль.

География 
Департамент расположен на севере провинции Рио-Негро.

Департамент граничит:
 на севере — с провинцией Ла-Пампа
 на востоке — с департаментом Пичи-Мауида
 на юго-востоке — с департаментом Конеса
 на юге — с департаментами Нуэве-де-Хулио, Вальчета, Сан-Антонио
 на западе — с департаментами Эль-Куй, Хенераль-Рока

Административное деление
Департамент включает 8 муниципалитетов:
Чоэле-Чоэль
Чимпай
Коронель-Белисле
Дарвин
Ламарке
Луис-Бельтран
Помона
Чельфоро

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Рио-Негро